David Stern (schrijver) (1909-2003), schrijver en scenarist van Francis (1950) en Swamp Women
 David Stern (advocaat) (1942-2020), Amerikaanse advocaat en commissaris van de National Basketball Association
 David M. Stern, scenarist van The Simpsons